Le nom d’armée populaire, avec d'éventuels qualificatifs (« nationale populaire », « de libération ») a été donné à plusieurs armées ou milices, notamment dans le camp communiste, ou pour des mouvements révolutionnaires. 

 Armées nationales populaires (ANP) :
 Armée nationale populaire pour l’armée algérienne ;
 Armée nationale populaire pour l’ancienne armée d’Allemagne de l’Est ;
 Armées populaires de libération (APL, exemples) :
 Armée populaire de libération pour l’armée de la République populaire de Chine ;
 Armée populaire de libération nationale grecque pour les maquis communistes grecs ;
 Armée populaire de libération et détachements de Partisans de Yougoslavie, pour les maquis communistes yougoslaves durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Armée populaire de libération du Kurdistan pour les maquis communistes du PKK de Turquie ;
 Armée populaire de libération du Soudan pour l’armée dissidente du Sud du Soudan, commandée par John Garang ;
 Armée populaire de libération (Colombie) pour les maquis communistes colombiens.
 Autres Armées populaires (AP) :
 Armée populaire de Corée, pour l'armée de la Corée du Nord;
 Armée populaire mongole, pour l'armée de la République populaire mongole ;
 Armée populaire russe de libération, pour la Brigade Kaminski  créée par les occupants Allemands en 1942 ;
 Armée populaire vietnamienne, pour l’armée du Viet Minh, puis du Nord Viêt Nam, puis du Viêt Nam actuel ;
 Armée populaire yougoslave, pour l’armée officielle de la République fédérale socialiste de Yougoslavie (héritière de la précédente force armée yougoslave) ;
 Armée populaire de libération du peuple tamoul, au Sri Lanka.

Voir aussi